Појам Стомаж мо се се односити на:

 Стомаж (Ајдовшчина), насељено место у општини Ајдовшчина, Република Словенија,
 Стомаж (Сежана), насељено место у општини Сежана, Република Словенија